Alma Deutscher – compositrice, pianista e violinista britannica
 Drafi Deutscher – cantante, compositore e produttore discografico tedesco 
 Isaac Deutscher – giornalista, scrittore, storico e attivista politico polacco naturalizzato britannico